

Patronymes 

 Andries de Witt (1573-1637), grand-pensionnaire de la République des Provinces-Unies (1619-1621) ;
 Conrad de Witt (1824-1909), frère de Cornélis Henri, député du Calvados (1885-1902) ;
 Cornelis de Witt (1623-1672), frère de Johan, homme d'État néerlandais ;
 Cornélis Henri de Witt (1828-1889), frère de Conrad, député du Calvados et sous-secrétaire d'État (1871-1876) ;
 François de Witt (1944-2016), journaliste économique français ;
 Johan de Witt (1625-1672), frère de Cornelis, grand-pensionnaire de la République des Provinces-Unies (1653-1672) ;
 Johannes Baptista de Witt (1764-1817), homme politique néerlandais, député d'Eindhoven sous la République batave ;
 Lydia De Witt (1859-1928), pathologiste américaine ;
 Marguerite de Witt-Schlumberger (1853-1924), féministe française, présidente de l'Union française pour le suffrage des femmes.

Toponymes 

 De Witt (Arkansas) ;
 De Witt (Illinois) ;
 De Witt (Missouri) ;
 De Witt (Nebraska) ;
 De Witt, census-designated place située dans l’État de New York.

Autres 
 Terre de Witt.